Tadashi Fukushima ist der Name folgender Personen:

* Tadashi Fukushima (Reiter) (* 1944), japanischer Reiter
 Tadashi Fukushima (Leichtathlet) (* 1964), japanischer Leichtathlet